Holmträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmträsktjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Holmträsktjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun, 
Holmträsktjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,62 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn